Morris Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Morris Island (ö i Antarktis),

Australien 

 Morris Island (Queensland), ö,

Kanada 

 Morris Island, Nova Scotia, ö, 
 Morris Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar